Джамаа-эль-Джедид (; ) — мечеть в городе Алжир.

История 
Эта мечеть была построена османами в 1660 году. Во время французского колониального правления мечеть называлась Mosquée de la Pêcherie.

Описание 
Мечеть Джамаа-эль-Джедид расположена в городе Алжире, столице Алжира. Она была построена в соответствии с традициями школы Ханафи. Высота купола минарета достигает 24 метров. Четыре угла заключены в четыре восьмиугольных купола. Из площадей между этими квадратными пространствами створки ствола покрывают три стороны, а четвёртая область, обращенная к стене Кибла, покрыта четвёртым сводом, имеющим три арки, и с обеих сторон окружена двумя проходами.

См. также 
 Большая мечеть (Алжир)

Примечания

Ссылки 
 Lafer, Ali (2017), «Djama’a al-Djedid (New Mosque)», Discover Islamic Art, Museum with No Frontiers
 Мечети Алжира

Мечети Алжира
Культовые сооружения Алжира (город)
Здания и сооружения, заложенные в 1660 году
Появились в 1660 году
Мечети по алфавиту
Суннитские мечети